FIFA Manager 07 — игра из серии игр «Electronic Arts» о клубном футболе. Игра разрабатывалась «EA Canada» и издавалась компанией «Electronic Arts» под брендом «EA Sports». Это следующая игра серии после «FIFA Manager 06».

Особенности игры

3D матч 
В отличие от предыдущих игр серии появился режим «свободной» камеры. Он позволяет изменять угол обзора поля по желанию игрока.
 
Впервые в играх серии «FIFA Manager» появилась возможность изменить ход матча. В отличие от игр FIFA Soccer переключение между игроками невозможно, однако можно просить пас у других футболистов. Также на экране «Дуэль» можно сравнить характеристики своего подопечного и его ближайшего противника.

База данных 
База данных игры содержит около 2400 футбольных команд и 22000 игроков, примерно 8000 из них имеют фотографии.

Минимальные системные требования 
 Операционная система: Windows 2000/XP
 Процессор: Pentium III 1.3 ГГц
 Оперативная память: 512 МБ
 Объём жёсткого диска: 3,5 Gb
 Видеокарта: 32 МБ
 Звуковая карта: звуковая карта совместимая с DirectX 9.0с
 DirectX: версия 9.0с
 Устройства ввода: клавиатура, мышь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры 2006 года
Симуляторы футбольного менеджера
Игры только для Windows
Компьютерные игры, разработанные Electronic Arts
Компьютерные игры, изданные EA Sports